Thomas Kremer ist der Name folgender Personen:

* Thomas Kremer (Manager) (* 1958), deutscher Manager (Deutsche Telekom)
 Thomas Kremer (Theologe) (* 1971), deutscher Diözesanpriester und katholischer Theologe